Pethes József (1812–1891) főbíró, jászkapitány, országgyűlési képviselő
 Pethes József (1954–2011) újságíró
 Pethes József mezőgazdasági szakember, főiskolai docens, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa